Der IFF EuroFloorball Cup 2016 ist die siebte Spielzeit in dieser Form und die 25. insgesamt. Das Turnier wird in der Stadthalle Weißenfels in Weißenfels, Deutschland, gespielt.

Der jeweilige Gewinner ist zum Floorball Champions Cup 2017 qualifiziert.

Teilnehmer

Gruppenphase

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Informationen zum EuroFloorball Cup 2016
 Offizielle Turnierseite

Unihockey 2016

Männerunihockeywettbewerb
Floorballwettbewerb in Deutschland